

Geografia
 Krupp – città della contea di Grant nel Washington
 Via Krupp – strada di Capri

Persone
 Krupp – dinastia tedesca originaria di Essen
 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach – imprenditore tedesco
 Friedrich Alfred Krupp – imprenditore tedesco
 Gustav Krupp von Bohlen und Halbach – diplomatico e imprenditore tedesco
 Israel Krupp – calciatore norvegese